Гвадалупе, Барио Гвадалупе има више значења:

 Гвадалупе, Барио Гвадалупе (Сан Андрес Теотилалпам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвадалупе, Барио Гвадалупе (Сан Мартин Перас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику